Гершвин:

 Гершвин, Айра — американский поэт-песенник, брат известного композитора Джорджа Гершвина.
 Гершвин, Джордж — американский композитор.
 Гершвиновская премия — награда, названная в честь Айра Гершвина и Джорджа Гершвина.
 Гершвин (театр) — бродвейский театр.
 «Гершвин» — первое название операционной системы «Copland».